Miejscowości w USA:
 Hackett – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Sebastian
 Hackett – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Price

Gminy w USA:
 Hackett (ang. Hackett Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Price

Osoby
 Alan John "AJ" Hackett
 Barbara Hackett – niemiecka brydżystka
 Grant Hackett
 Harold Hackett
 John Hackett
 Jeff Hackett
 Steve Hackett